

Architettura 
 Torrino di Santa Rosa – edificio posto a Firenze nei pressi di Porta San Frediano, addossato al quale si trova il Tabernacolo di Santa Rosa
 Torrino piezometrico – manufatto composto da un serbatoio sostenuto da un traliccio

Geografia
 Torrino – zona di Roma nell'Agro Romano
 Torrino – frazione nel comune di Arezzo, località sede della omonima stazione ferroviaria dismessa
 Torrino (Battuda) – frazione (nel comune di Battuda) in provincia di Pavia

Sport 
 Torrino Sporting Club Calcio a 5 – compagine di calcio a 5 con sede a Roma

Trasporti 
 Stazione di Torrino – fermata ferroviaria della dismessa linea ferroviaria Arezzo-Fossato di Vico chiusa nel 22 maggio 1945

Altro 
 Torrino d'oro – Civica Benemerenza assegnata dal comune di Firenze

Pagine correlate 
 Torino – città capoluogo della regione Piemonte
 Torino (disambigua)
 Torrini